Shoot pode ser:

 Shoot ou photoshoot, nome dado popularmente a uma sessão de fotos
 Shoot (revista), revista inglesa de futebol
 Shoot (filme), filme canadense de 1997
 Shoot (revista), extinta revista editada na capital paranaense

Desambiguação